Lüders är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aleksander Lüders
 Heinrich Lüders

Tyska efternamn